

Cinema 
 Behind the Lines – film del 1916 diretto da Henry MacRae
Behind the Lines – cortometraggio del 1926 prodotto dalla Warner Bros.

Letteratura 
 Behind the Lines – poesia di Alan Alexander Milne del 1940

Musica 
 Behind the Lines – traccia dell'album Duke dei Genesis del 1980
 Behind the Lines – album di David Knopfler del 1985
 Behind the Lines – album dei Sabotage del 1986

Televisione 
Dietro le linee (Behind the Lines) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Deep Space Nine